Рабиа бинт Кааб аль-Куздари (, ; ), более известная как Рабиа Балхи () — полулегендарная поэтесса, жившая в X веке. Первая женщина-поэт исламского периода в истории персидской литературы.

Биография 
Точные даты рождения и смерти неизвестны, однако сообщается, что она родилась в X веке в семье знатного рода арабских эмигрантов, поселившихся в восточной Персии (Хорасан). Её отец был военачальником и служил вблизи городов Балх и Куздар при Насре II из династии Саманидов, откуда и появились её нисбы Балхи и Куздари. Также она имела прозвище Зайн аль-араб (), что в переводе с арабского языка означает «Краса арабов».

Похоронена в Балхе (ныне Афганистан). Её могила находится в центральной части современного города, рядом с мечетью Ходжи Абу Насра Парса.

О жизни Рабии Балхи мало что известно, кроме деталей о её смерти, которая со временем превратилась в красивую легенду. Когда отец умер, то трон унаследовал брат. Согласно легенде, у семьи был раб тюркского происхождения (c хорошими манерами и красивой внешностью) по имени Бикташ, с которым её связывала платоническая любовь. Узнав об этом, брат приказал бросить раба в зиндан, а её заключил в натопленную баню, предварительно вскрыв её вены и замуровав дверь. Свои последние стихи она писала на стене бани, используя вместо чернил собственную кровь:

Вскоре она скончалась. Бикташу удалось совершить побег, но, узнав о смерти возлюбленной, он вернулся, убил её брата и покончил жизнь самоубийством.

Вдохновленный романом Рабии с Бикташем, поэт Риза Кули-хан Хедаят (XIX) написал роман «Бикташнаме».

Творчество 
Появление в те времена поэтессы было событием неординарным, учитывая положение женщин в исламе того времени. Рудаки, который был её современником, часто переписывался с ней и, будучи знакомым с её творчеством, очень высоко отзывался о ней.

Рабиа была двуязычной поэтессой писавшая на арабском и персидском языках, о чём свидетельствует в своей тазкире (антология) Мухаммад Ауфи:

«Дочь Кааба, хотя и была женщиной, однако своей мудростью высмеивала мужчин мира. Была всадником обоих поприщ арен и властелином обоих слов — могущественной в арабском стихотворении и искусным мастером в персидской поэзии».

В нескольких дошедших до нас антологиях сохранились её лирические стихи, отличающиеся литературным мастерством, рассказывающие о традициях восточных женщин, быте, сущности жизни и человеческом счастье.

Кругом цветы, цветы, цветы — бесчисленны они!
Как многоцветен ныне сад, он — как Аржанг Мани!
Не туча над землёй висит — глаза Меджнуна слёзы льют,
Недаром розы алый цвет щекам Лейлы сродни!
В траве агатовой тюльпан на кубок свадебный похож:
На дне — прозрачная слеза, внимательно взгляни!
С короной Кисры схож нарцисс: посередине — золотой,
А лепестки — из серебра, не помни!
Как будто веруя в Христа, наряд монашеский надев,
Фиалка синяя — смотри, скрывается в тени.

Знаменитые мастера литературного жанра, такие как Рудаки (IX—X), Аттар (XII—XIII), Джами (XV), Риза Кули-хан Хедаят (XIX) и другие поэты и писатели-суфии признавали её себе равной.

Литература 
 E.G. Browne: Literary History of Persia. (Four volumes, 2,256 pages, and twenty-five years in the writing). 1998. ISBN 0-7007-0406-X
 Jan Rypka: History of Iranian Literature. Reidel Publishing Company. 1968 OCLC 460598. ISBN 90-277-0143-1

Примечания

Ссылки 
 رابعه بلخي یا حمامهء در حمام خون ذؤیان خرد

Персидские поэты X века
Персоналии:Государство Саманидов